Bezruč může označovat:
 Petr Bezruč, pseudonym básníka Vladimíra Vaška (1867–1958)

po něm pojmenované 
 Důl Petr Bezruč
 Bezručova alej
 Bezruč (planetka), planetka hlavního pásu s katalogovým číslem 3096